Northern Lighthouse Board ("Consiglio per i fari del nord", in inglese): è l'autorità generale britannica per i fari e gli ausili alla navigazione competente per la Scozia e l'Isola di Man;
Network Load Balancing: una tecnica informatica di load balancing.